15. århundrede – 16. århundrede – 17. århundrede – andre århundreder

Det 16. århundrede består af årene 1501 til 1600, det er ofte forvekslet med 1500-tallet som består af årene 1500 til 1599.

Eksterne henvisninger 

 2000-02-08, sciencedaily: Researchers Find Evidence Of 16th Century Epic Drought Over North America  Citat: "...evidence of a "mega-drought" in the 16th century that wreaked havoc for decades in the lives of the early Spanish and English settlers and American Indians throughout Mexico and North America..."

 
Århundreder